

Долговська сільська рада — сільське поселення, Каргапольський район, Курганська область
 Долговська сільська рада — сільське поселення, Новичихинський район, Алтайський край